Каракозов — русская фамилия; женская форма Каракозова.

Известные носители 
 Каракозов, Анатолий Николаевич (род. 1935) — советский футболист, тренер.
 Каракозов, Артур Аркадьевич (род. 1964) — украинский горный инженер, изобретатель, кандидат технических наук.
 Каракозов, Герман Петрович (1921—1992) — следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, начальник следственной части Прокуратуры СССР, генерал-лейтенант юстиции.
 Каракозов, Дмитрий Владимирович (1840—1866) — русский революционер-террорист.
 Каракозов, Константин Стилианович (1902—1938) — греческий политический деятель-коммунист.
 Каракозов, Михаил Михайлович (более известен под фамилией Михайлов-Расловлев; 1834—1877) — саратовский губернский предводитель дворянства, камергер, действительный статский советник.
 Пётр (Каракозов) — архидиакон, служащий в Радосте-Скорбященском соборе в Сан Франциско.

См. также

Примечания